Дочки-матери:

 Дочки-матери (игра)
 Дочки-матери (фильм)
 Дочки-матери (фильм, 2010)
 Дочки-матери (телесериал)